В данном списке представлены блаженные и святые Римско-Католической Церкви, жившие в XVII веке. Перечисление расположено по годам смерти.

См. также 
Хронологический список католических блаженных и святых XVIII века

Хронологический список католических блаженных и святых XIX века

Хронологический список католических блаженных и святых XX века

Ссылки 

Католические святые
Католические блаженные
Все хронологические списки
Списки:Католицизм
Христианские святые XVII века